Noć vještica 2 (1981.), američki horor film redatelja Ricka Rosenthala iz 1981. godine, nastavak filma Noć vještica (1978.)
 Noć vještica 2 (2009.), američki horor film redatelja Roba Zombiea iz 2009. godine, nastavak filma Noć vještica (2007.)